Dr – doktor (stopień naukowy)
 Doktor – potoczne określenie lekarza

Zobacz też 
 DR